

Toponyme

Krouchevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Крушево) :
Krouchevo, village bulgare de l'obchtina de Garmen, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Krouchevo, village bulgare de l'obchtina de Sevlievo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Krouchevo, village bulgare de l'obchtina de Parvomaï, situé dans l'oblast de Plovdiv ;

en macédonien (le nom étant écrit Крушево) :
République de Krouchevo, éphémère république en 1903  
Krouchevo, ville et municipalité de la Macédoine du Nord. 
Krouchevo, village de la municipalité de Vinitsa.

Homonymie de toponyme